

Patronyme 

 Anders Thorén (1970-), joueur professionnel suédois de squash.
 Otto von Thoren (1828-1889), peintre animalier autrichien.
 Per Thorén (1885–1962), patineur artistique suédois.
 Robrecht Vanden Thoren (1982-), acteur belge.

Voir aussi 
 Avenue Paul Vanden Thoren, rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.